Бесе́динское шоссе (до 1 октября 2014 года — проектируемый проезд № 5396) — шоссе в районах Братеево и Зябликово Южного административного округа Москвы на юго-востоке города. Представляет собой продолжение Люблинской улицы по другую сторону Братеевского моста. Ранее проезд иногда ошибочно считали Люблинской улицей. Существовал проект переименования проектируемого проезда № 5396 в Люблинский проезд.

30 сентября 2014 года на заседании правительства Москвы проезд переименован в Бесединское шоссе.

Расположение 
Шоссе начинается от Братеевского моста, проходит через жилой район Братеево, на южной окраине этого района пересекает Братеевскую улицу, улицу Красный Луг и продолжается до развязки с МКАД, за которой находится село Беседы.

Шоссе на всём протяжении имеет по три полосы движения в каждом направлении.

Перекрёсток шоссе с Братеевской улицей постоянно подвержен пробкам. Это вызвано тем, что через перекрёсток проходят безальтернативные маршруты как между районами Братеево и Зябликово, так и из обоих районов на МКАД. Для разгрузки перекрёстка Экспертный центр Probok.net предложил построить дорожную связку тогда ещё Проектируемого проезда № 5396 с Задонским проездом. В октябре 2013 года данная связка с Задонским проездом была построена.

Примечательные здания и сооружения

По нечётной стороне 
 дом 15 — ТЦ «»;
 электродепо «Братеево»;
На пересечении Бесединского шоссе и МКАД располагаются международный автовокзал «Южные ворота» и одноимённый торговый комплекс.

Общественный транспорт

Автобусы 
 708: «Южные ворота» — Бесединское шоссе —  —  — 
 м78:  —  —  — Бесединское шоссе —  —

Микроавтобусы 
  — гипермаркет «Ашан» (Братеево)
  — «Ашан»
  — «Ашан»

Маршрутные такси 
 1228к: Развилка, 38 — Бесединское шоссе —  — «Ашан» (Марьино)

Примечания 

Вылетные магистрали Москвы
Шоссе Москвы, названные в честь городов
Улицы Москвы, появившиеся в 2014 году